Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2003/04 war die 58. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren die Amateurmannschaft des MSV Duisburg nach vier Spielzeiten und der Rheydter SV nach 16 Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger Cronenberger SC (Rückkehr nach 45 Jahren), TuRU Düsseldorf (Wiederaufstieg nach einer Saison) und die Amateurmannschaft von Rot-Weiß Oberhausen (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals die TuRU Düsseldorf, das damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der Zweitplatzierte, die Amateurmannschaft des MSV Duisburg, bestritt ein Aufstiegsspiel gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Mittelrhein, den FC Junkersdorf, unterlag aber. Später stieg Duisburg dennoch auf und kehrte nach vier Spielzeiten in die Oberliga zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SC Union Nettetal und der TuS Union 09 Mülheim verließen die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder, SV Bottrop 1911 nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2003
Fußballsaison 2003/04